Анорга-Яга — название рек:

Россия 
 Анорга-Яга (приток Уяръяги) — река.
 Анорга-Яга (река) — река.